Seznam občin v Sloveniji leta 1990. 

Slovenija je bila leta 1990 upravno razdeljena na 62 občin. 

Leta 1989 so se občine MB-Pobrežje, MB-Rotovž, MB-Tabor in MB-Tezno združile v Občino Maribor; naslednje leto sta dotedanji občini MB-Pesnica in Maribor-Ruše odstranili iz imena občine Maribor.

Statistika občin 
Opis zgraj naštetih 62 občin tik pred preoblikovanjem in množično odcepitvijo leta 1994. Seznam je še nepopoln in se dopolnjuje.

Glej tudi 
 seznam občin v Sloveniji (1980)
 seznam občin v Sloveniji (2005)
 seznam občin v Sloveniji (2006)

Politična zgodovina Slovenije